Il existe de nombreux types d'opossums volants, parfois appelés opossum planeurs, phalangers volants ou simplement planeurs :
 Planeur à queue de plume ou opossum pygmée, Acrobates pygmaeus
 Grand planeur, Petauroides volans
 Planeur en acajou, Petaurus gracilis
 Planeur écureuil, Petaurus norfolcensis
 Planeur de sucre, Petaurus breviceps
 Planeur à ventre jaune ou planeur duveteux, Petaurus australis

Planeurs de Nouvelle-Guinée
 Planeur Biak, Petaurus biacensis
 Planeur nordique, Petaurus abidi

Une caractéristique de toutes les espèces de planeurs marsupiaux sont les deuxième et troisième doigts partiellement fusionnés (syndactyles) sur les pattes postérieures.  Ils réalisent leurs vols plané en utilisant des membranes appelées patagia .Une caractéristique de toutes les espèces de planeurs marsupiaux sont les deuxième et troisième doigts partiellement fusionnés (syndactyles) sur les pattes postérieures.   Ils réalisent leurs vols plané en utilisant des membranes appelées patagia.

Références 

Diprotodontia